Walter Schacht ist der Name folgender Personen:

* Walter Schacht (Musiker) (1902–1978), deutscher Musiker, Komponist und Moderator 
 Walter Schacht (Grafiker) (auch Walther Schacht; 1893–nach 1953), deutscher Architekt und Grafiker